Rue Jean-Jacques-Rousseau peut faire référence à :
 Rue Jean-Jacques-Rousseau à Grenoble
 Rue Jean-Jacques-Rousseau à Lille
 Rue Jean-Jacques-Rousseau à Nantes
 Rue Jean-Jacques-Rousseau à Paris
 Rue Jean-Jacques-Rousseau à Montpellier
 Rue Jean-Jacques-Rousseau à Reims
 Rue Jean-Jacques-Rousseau à Suresnes

Odonyme se référant à une personnalité